Koerta (gemeente), een de jure Georgische gemeente gelegen in de afscheidingsrepubliek Zuid-Ossetië
 Koerta (plaats), hoofdplaats van bovengenoemde gemeente
 Koerta (kleding), traditioneel Surinaams-Hindoestaans en Zuid-Aziatisch loshangend hemd.